

Persone
Floriano di Lorch – soldato romano martirizzato in quanto cristiano sotto l'impero di Diocleziano (284-305) e venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Floriano di Oderzo – vescovo di Oderzo venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Floriano di Nantem – venerato come santo dalla Chiesa cattolica
Floriano di Palestina – martire cristiano venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Località
San Floriano del Collio – comune italiano della provincia di Gorizia
San Floriano – località turistica, frazione di Nova Ponente (BZ)
San Floriano – frazione di Castelfranco Veneto (TV)
San Floriano – frazione di Vittorio Veneto (TV)
San Floriano – frazione di San Pietro in Cariano (VR)
San Floriano – frazione di Muggia (TS)

Altro 
San Floriano – dipinto di Francesco del Cossa, 1472-1473, tempera su tavola, National Gallery of Art, Washington

Pagine correlate 
 Sankt Florian (disambigua) – pagina di disambiguazione